L’arbre généalogique de la , commence avec le pharaon Ouserkaf, qui succède à Chepseskaf, dernier pharaon de la . Il reste encore incomplet, notamment en ce qui concerne le nom de reines du milieu de la dynastie. Certains liens entre les membres de la famille royale ne sont encore que supposés comme pour l'ascendance d'Ouserkaf, celle de Chepseskarê, pharaon éphémère du milieu de la dynastie, celle de Djedkarê Isési ou encore d'Ounas à la fin de la dynastie.

La représentation des mariages et des enfants n'est pas toujours en ordre chronologique, pour la lisibilité de l'arbre généalogique. Les mariages sont représentés par des pointillés, les filiations attestées par des traits pleins, les filiations incertaines par des pointillés. Les noms féminins sont indiqués en italique.

Index égyptologique
Ve dynastie égyptienne
05